Pic de l'Àguila (Cabrera d'Anoia), muntanya del municipi de Cabrera d'Anoia (Anoia)
 Pic de l'Àguila (Vimbodí i Poblet), muntanya del municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Pic de l'Àguila (Garcia), muntanya a cavall dels municipis d'Ascó i de Garcia (Ribera d'Ebre)